Ortodox zsinagóga (Brassó)
Ortodox zsinagóga (Kolozsvár)
Ortodox zsinagóga (Makó)
Ortodox zsinagóga (Sopron)
Ortodox zsinagóga (Szatmárnémeti)
Ortodox zsinagóga (Székesfehérvár)